Народное движение Косова () — бывшая общественная организация и политическая партия в Косово. Значительную поддержку LPK осуществляла албанская диаспора, особенно в Швейцарии и Германии.

LPK сформировалось в 1981–1982 гг., во время протестов албанского населения Югославии. Во время демонстраций в 1981 году, протестующие требовали, чтобы Косово стало республикой в ​​составе югославской федерации.

Тремя основными организациями в составе LPK были: PKMLSHJ (Марксистско-ленинская коммунистическая партия албанцев в Югославии, Partia Komuniste Marksiste-Leniniste e Shqiptarëve në Jugosllavi), LNÇKVSHJ (Национально-освободительное движение Косова и других албанских регионов, Lëvizjes Nacionalçlirimtare të Kosovës dhe Viseve të tjera Shqiptare), LRSSHJ (Движение за Албанскую Социалистическую Республику в Югославии, Lëvizja për Republikën Socialiste Shqiptare në Jugosllavi).

LPK активно действовала по всей Европе и была спонсором повстанцев, вела пропаганду и деятельность внутри Югославии, а также лоббировала интересы албанцев. Многие активисты LPK были посажены югославскими властями в тюрьмы или убиты.

Организация продолжала быть главным представителем национальных интересов албанцев в Югославии до декабря 1989 года, когда Ибрагим Ругова и другие представители интеллигенции в Косове основали Демократическую лигу Косова (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK).

LPK стала ядром Армии освобождения Косова, многие члены организации принимали активное участие в Косовской войне (Адем Яшари, Сами Луштаку, Фатмир Лимай, Рамуш Харадинай, Якуп Красничи, Хашим Тачи и др.)

На парламентских выборах в 2001, 2004 и 2007 партия получала 1 из 120 мест в Ассамблеи Косова.

23 июля 2013 года остатки LPK объединились с партией «Самоопределение».

Примечания

Ссылки 
 Malcolm, Noe'. Kosovo: A Short History. Basingstoke: Macmillan, 1998. ISBN 978-0333666128.
 Robert Elsie. Historical Dictionary of Kosovo, 2011. Historical Dictionaries of Europe 79. Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-7231-8.
 Tim Judah. Kosovo: War and Revenge, 2002. Yale University Press; 2 Sub edition. ISBN 978-0300097252.
 Ian Jeffries. The Former Yugoslavia at the Turn of the Twenty-First Century: A Guide to the Economies in Transition (Routledge Studies of Societies in Transition), 2002, Routledge Chapman & Hall, ISBN 978-0415281904.
 Bedri Islami. I vërteti : (Ali Ahmeti, si e njoha unë) [The real one: Ali Ahmeti, like I knew him], Tringa Design, 2011. ISBN 978-6082110387

История Косова
Политические партии Республики Косово
Партии албанских меньшинств